Macchia steht für:

 Macchie, auch Macchia, Gebüschformation im mediterranen Raum

geografische Objekte in Italien:
 Macchia d’Isernia, Gemeinde in der Provinz Isernia
 Macchia Valfortore, Gemeinde in der Provinz Campobasso
 Macchia (Giarre), Teil der Stadt Giarre in Sizilien
 Macchia (Fluss), Wasserlauf in der Stadt Giarre in Sizilien

Macchia ist der Familienname folgender Personen:
 Gianni Macchia (* 1943), italienischer Schauspieler
 Giovanni Macchia (1912–2001), italienischer Literaturkritiker und Schauspieler
 Marcello Macchia (* 1978), italienischer Komiker
 Salvatore Macchia (* 1947), italienischer Komponist

Siehe auch: